Stordalen bezeichnet folgende Ortschaften:
 Stordalen (Bergen), Ort in der norwegischen Kommune Bergen, Provinz Vestlandet
 Stordalen (Hitra), Ort in der norwegischen Kommune Hitra, Provinz Trøndelag
 Stordalen (Kongsberg), Ort in der norwegischen Kommune Kongsberg, Provinz Viken
 Stordalen (Lebesby), Ort in der norwegischen Kommune Lebesby, Provinz Troms og Finnmark
 Stordalen (Oppdal), Ort in der norwegischen Kommune Oppdal, Provinz Trøndelag
 Stordalen (Tromsø), Ort in der norwegischen Kommune Tromsø, Provinz Troms og Finnmark
 Stordalen (Vågå), Ort in der norwegischen Kommune Vågå, Provinz Innlandet
 Stordalen (Vågan), Ort in der norwegischen Kommune Vågan, Provinz Nordland

Stordalen bezeichnet zudem mehrere Täler, unter anderem: 
 Stordalen (Aremark), Tal in der norwegischen Kommune Aremark, Provinz Viken
 Stordalen (Drangedal), Tal in der norwegischen Kommune Drangedal, Provinz Vestfold og Telemark
 Stordalen (Hadsel), Tal in der norwegischen Kommune Hadsel, Provinz Nordland
 Stordalen (Halden), Tal in der norwegischen Kommune Halden, Provinz Viken
 Stordalen (Hamarøy), Tal in der norwegischen Kommune Hamarøy, Provinz Nordland
 Stordalen (Hjartdal), Tal in der norwegischen Kommune Hjartdal, Provinz Vestfold og Telemark
 Stordalen (Larvik), Tal in der norwegischen Kommune Larvik, Provinz Vestfold og Telemark
 Stordalen (Lom), Tal in der norwegischen Kommune Lom, Provinz Innlandet
 Stordalen (Modum), Tal in der norwegischen Kommune Modum, Provinz Viken
 Stordalen (Notodden), Tal in der norwegischen Kommune Notodden, Provinz Vestfold og Telemark
 Stordalen (Øksnes), Tal in der norwegischen Kommune Øksnes, Provinz Nordland
 Stordalen (Rendalen), Tal in der norwegischen Kommune Rendalen, Provinz Innlandet
 Stordalen (Sel), Tal in der norwegischen Kommune Sel, Provinz Innlandet
 Stordalen (Seljord), Tal in der norwegischen Kommune Seljord, Provinz Vestfold og Telemark
 Stordalen (Sigdal), Tal in der norwegischen Kommune Sigdal, Provinz Viken
 Stordalen (Siljan), Tal in der norwegischen Kommune Siljan, Provinz Vestfold og Telemark
 Stordalen (Skjåk), Tal in der norwegischen Kommune Skjåk, Provinz Innlandet
 Stordalen (Tinn), Tal in der norwegischen Kommune Tinn, Provinz Vestfold og Telemark

Stordalen ist der Familienname folgender Personen:
 Gunhild Stordalen (* 1979), norwegische Ärztin und Umweltaktivistin
 Morten Stordalen (* 1968), norwegischer Politiker
 Petter Stordalen (* 1962), norwegischer Unternehmer